Ebbo van Reims
Ebbo van Sens
Ebbo van Weezenbeek